Azai steht für:

 eine Familie des japanischen Schwertadels, siehe Azai (Klan)
 eine Gemeinde in Niger, siehe Azèye